2 miejscowości w Polsce: 
 Pągowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica 
 Pągowiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków